Градска община Медияна () е административна единица в Централна Сърбия, Нишавски окръг, Град Ниш. Обхваща централната част на град Ниш и селището Бързи брод. Заема площ от 3 км2.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Медияна възлиза на 85 969 души. Гъстотата е 28 656,33 души/км2.

Етнически състав

Бележки